Il doppio del torneo di tennis Oporto Challenger 1990, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Il tabellone di doppio dell'Oporto Challenger 1990, torneo di tennis che faceva parte del circuito ATP Challenger Series nell'ambito dell'ATP Challenger Series 1990, è stato vinto da Eduardo Bengoechea e Christian Miniussi. In finale hanno sconfitto José Manuel Clavet e Francisco Roig con il punteggio di 6-0, 6-3.

Teste di Serie

  David Rikl /  Tomáš Anzari (primo turno)
  Mark Koevermans /  Libor Pimek (quarti di finale)

  Tomas Nydahl /  Jörgen Windahl (quarti di finale)
  Nicholas Fulwood /  Jaroslav Bulant (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni
 
 

Oporto Challenger 1990